Kistufjall kan syfta på följande platser:

Island 

 Kistufjall (berg i Island, Norðurland eystra, lat 66,21, long -15,04), 
 Kistufjall (berg i Island, Norðurland eystra, lat 66,05, long -18,58), 
 Kistufjall (berg i Island, Norðurland eystra, lat 65,81, long -18,56), 
 Kistufjall (berg i Island, Austurland, lat 64,84, long -14,06), 
 Kistufjall (berg i Island, Austurland, lat 65,25, long -13,75), 

Robotskapade Islandförgreningar